Marlboro kan syfta på:

 Marlboro, New Jersey – en stad i New Jersey, USA
 Marlboro, New York – en stad i New York, USA
 Marlboro, Vermont – en stad i Vermont, USA
 Marlboro College – ett college i Marlboro, Vermont
 Marlboro (cigarett) – ett cigarrettmärke
 Marlboro Man – en reklamkampanj för Marlborocigaretter
 Marlboro Yamaha – Yamahas fabriksstall i MotoGP

Se även 
 Marlboro County
 Marlborough